Парламентские выборы на Аландских островах (1983) () — выборы в Парламент Аландских островов, проходившие 16 октября 1983 года.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Парламент Аландских островов (16 октября 1983 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1983
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1983
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1983
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-

|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3704
| -250
|align="right" | 35,6
|align="right" | −6,5
|align="right" | 11
|align="right" | −3

|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 3005
| +242
|align="right" | 28,9
|align="right" | −0,7
|align="right" | 9
|align="right" | 0

|-
|align=left|Беззаботное сотрудничество (Frisinnad Samverkan)
| 1727
| +432
|align="right" | 16,6
|align="right" | +2,7
|align="right" | 5
|align="right" | +1

|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands Socialdemokrater)
| 1717
| +592
|align="right" | 16,5
|align="right" | +4,5
|align="right" | 5
|align="right" | +2

|-
|align=left|Аландские левые (Åländsk Vänster)
| 244
| +49
|align="right" | 2,3
|align="right" | +0,2
|align="right" | 0
|align="right" | 0

|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|10 400
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|30'''
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan=7 align=left|Источник: Åsub 
|}

1983
Октябрь 1983 года
Аландские острова
1983 год в Финляндии